Per Filippo Strozzi si può intendere:
 Filippo Strozzi il Vecchio (1428-1491), banchiere e uomo politico
 Filippo Strozzi il Giovane (1489-1538), banchiere, uomo politico e condottiero, figlio del precedente, battezzato Giambattista, la madre gli cambiò il nome dopo la prematura morte del padre
 Filippo di Piero Strozzi (1541-1582), condottiero alla corte di Francia, nipote del precedente
 Filippo Strozzi (1708-1773), politico mantovano